2007 Голяма награда на Великобритания е 58-ото за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 8 юли 2007 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания